Це список номерів портів TCP і UDP, які використовуються протоколами для роботи мережевих програм.

Протоколу керування передачею (TCP) і протоколу дейтаграм користувача (UDP) потрібен лише один порт для дуплексного двонаправленого трафіку. Зазвичай вони використовують номери портів, які відповідають службам відповідної реалізації TCP або UDP, якщо вони існують.

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) відповідає за підтримку офіційних присвоєнь номерів портів для конкретних цілей. Однак на практиці зустрічається багато неофіційних випадків використання як добре відомих, так і зареєстрованих номерів портів. Аналогічно, багато офіційних призначень стосуються протоколів, які ніколи не використовувалися або більше не використовуються. У цій статті перелічено номери портів та пов’язані з ними протоколи, які зазнали значного поширення.

Легенда таблиці

Відомі порти 
Номери портів у діапазоні від 0 до 1023 (від 0 до 210 − 1) є добре відомими портами або системними портами. Вони використовуються системними процесами, які надають широко використовувані види мережевих послуг. У Unix-подібних операційних системах процес повинен виконуватися з привілеями суперкористувача, щоб мати можливість прив’язати мережевий сокет до IP-адреси за допомогою одного з відомих портів.

Зареєстровані порти 
Діапазон портів від 1024 до 49151 (210 до 214 + 215 − 1) є . Вони призначаються IANA для визначених служб за запитом. Більшість зареєстрованих портів може використовуватись без привілеїв суперкористувача.

Динамічні, приватні або ефемерні порти 
Діапазон 49152–65535 (215 + 214 до 216 − 1) містить динамічні або приватні порти, які не можна зареєструвати в IANA.  Цей діапазон використовується для приватних або налаштованих послуг, для тимчасових цілей і для автоматичного розподілу  .

Примітки